Pentaplaris är ett släkte av malvaväxter. Pentaplaris ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Pentaplaris